Cubo de Bureba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cubo de Bureba (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Cubo de Bureba (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar